Le championnat du Lesotho de football a été créé en 1970.

Histoire

Palmarès

Bilan par club

Notes et références

Liens externes 
  Site de la Fédération du Lesotho de football
  Palmarès du championnat du Lesotho sur le site RSSSF.com

 
Football Lesotho championnat
Lesotho